Il doppio del torneo di tennis Generali Ladies Linz 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Monique Kiene e Miriam Oremans che hanno battuto in finale Claudia Porwik e Raffaella Reggi 6–4, 6-2.

Teste di serie 

 Claudia Porwik /  Raffaella Reggi (finale)
 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (primo turno)

 Sandra Cecchini /  Nathalie Herreman (primo turno)
 Laura Garrone /  Laura Golarsa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 1992